Avanhandava kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Avanhandava (ort), São Paulo, 
 Avanhandava (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar